Лост Спрингс има више значења:
 Лост Спрингс (Вајоминг)
 Лост Спрингс (Канзас)